Роргон (Рорикон) II (; погиб в 865) — граф Мэна с 853 года из дома Роргонидов, сын графа Мэна Роргона I и Билишильды.

Биография 
В момент смерти отца Роргон был слишком мал, поэтому графство Мэн оказалось под управлением его дяди Гозберта. После казни Гозберта в 853 году управление графством перешло к Роргону.

В 856 году король Западно-Франкского государства Карл II Лысый создал герцогство со столицей в Ле-Мане для своего сына Людовика. Роргона II он назначил наставником сына. 

Образование герцогства вызвало недовольство нейстрийской знати, которая восстала под руководством Роберта Сильного. В результате Карл Лысый, также видя неспособность сына справиться с норманнами и бретонцами, упразднил герцогство, что вызвало восстание теперь уже Людовика вместе с Роргоном. Бунт был подавлен, но Карл даровал мятежникам прощение. Вместо герцогства он образовал Нейстрийскую марку, но при этом он обошёл Роргонидов, что вызвало их недовольство. Роргон вместе с братом Гозфридом восстал, вступив в союз с королём Бретани Саломоном III.

Роргон II был убит в 865 году норманнами. О его браке и детях ничего не известно. Графство Мэн унаследовал его брат Гозфрид.

Литература 
 Pierre Riché, Les Carolingiens, une famille qui fit l’Europe, 1983
 Jean-Charles Volkmann, Bien Connaître les généalogies des rois de France ISBN 2-87747-208-6
 Michel Mourre, Le petit Mourre. Dictionnaire d’Histoire universelle ISBN 978-2-04-732194-2
 Patrick Van Kerrebrouck, Nouvelle histoire généalogique de l’auguste maison de France, vol. 1 : La Préhistoire des Capétiens (par Christian Settipani), 1993

Ссылки 
 Fondation for Medieval Genealogy: Графы Мэна

Правители Европы IX века
Графы дю Мэн
Роргониды